Israel Lagerfelt kan syfta på

Israel Lagerfelt (1610–1684)
Israël Lagerfelt (1754–1821)
Israel Lagerfelt (1874–1956)